Afrocarpus är ett släkte av barrträd. Afrocarpus ingår i familjen Podocarpaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tallordningen
Afrocarpus